Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2014 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и международной серии для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Мужчины выявили лучших в 3-й раз в истории, а женский турнир стал дебютным.

Турнир прошёл с 17 по 23 февраля 2014 года.

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Рафаэль Надаль обыграл  Александра Долгополова со счётом 6-3, 7-6(3).
 Надаль выигрывает 2-й титул в сезоне и 62-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Долгополов уступает свой 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины 

 Куруми Нара обыграла  Клару Закопалову со счётом 6-1, 4-6, 6-1.
 Нара выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
 Закопалова уступает 2-й финал в сезоне и 12-й за карьеру в туре ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Давида Марреро /  Марсело Мело со счётом 6-4, 6-2.
 Кабаль с 6-й попытки побеждает в финале соревнования основного тура ассоциации, а Фара — с 5-й.

Женщины 

 Ирина-Камелия Бегу /  Мария Иригойен обыграли  Юханну Ларссон /  Шанель Схеперс со счётом 6-2, 6-0.
 Бегу выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Иригойен выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису
 Мировой тур ATP 2014
 WTA Тур 2014
 Мировой Тур ATP 500
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Бразилия
Теннис
Февраль 2014 года
2014